Quarteto, em poesia, ou Quadra,  é uma estrofe composta por 4 versos.

No soneto italiano, as duas primeiras estrofes são quartetos.

Quando o quarteto é formado por versos em redondilha maior, componente de um poema com várias estrofes de mesma formação, recebe a denominação de quadra.

A trova é basicamente um quarteto, mas com regras próprias.

Formas poéticas